Светий Рок — населений пункт у Хорватії, в Лицько-Сенській жупанії у складі громади Ловинаць.
 Светий Рок — автомобільний тунель в Хорватії на магістралі A1.